Carla Tricoli – modella portoricana
Fabio Tricoli – giornalista italiano, figlio di Giuseppe
Giuseppe Tricoli – politico, storico e docente italiano 
Silverio Tricoli – calciatore italiano